Liste der Verteidigungsminister der Republik Irland seit 1919.

Weblinks 
  Liste aller irischen Minister und Ministerien. Abgerufen am 25. Januar 2020

Irland